Браніштя () — комуна в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд.
 Браніштя () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Адміністративний центр комуни Браніштя.
 Браніштя () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Браніштя () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Браніштя.
 Браніштя () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Браніштя () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Браніштя.
 Браніштя () — комуна в Румунії, у повіті Мехедінць.
 Браніштя () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Браніштя.
 Браніштя () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Фунду-Молдовей.
 Браніштя () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Нікорешть.
 Браніштя () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Уда.
 Браніштя () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Ойнаку.